Maria do Céu ist der Name folgender Personen:

* Maria do Céu (* 1957), osttimoresische Entwicklungshelferin und Politikerin
 Maria do Céu Guerra (* 1943), portugiesische Film-, Theater- und Fernseh-Schauspielerin sowie Theaterregisseurin
 Maria do Céu Pereira (auch Maria do Céu Cavarino oder Bi Lear; † 1979), osttimoresische Freiheitskämpferin
 Maria do Céu Sarmento (* 1968), osttimoresische Medizinerin und Politikerin
 Maria do Céu Whitaker Poças, bekannt als Céu (* 1980), brasilianische Sängerin und Songwriterin